Искань — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Искань — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Искань — деревня в Заокском районе Тульской области.